Хосров Гобадан и Ридак (Шах Хосров и Ридак), также известное как Хосров и Ридаг (خسرو و ریدگ), представляет собой произведение среднеперсидской литературы на пехлеви с подробностями о сасанидской культуре эпохи Хосрова II (известного как Хосров Парвиз (خسرو پرویز) в рассказе).

По сюжету молодой человек по имени Ридак (ریدگ) стоит перед королём в поисках должности. Король задаёт ему 13 вопросов. Ридаки — это не столько имя, сколько описание его положения; оно означало раба или юношу, служившего старейшинам и знати. Его ответы составляют трактат.

В начале трактата Ридак рассказывает Хосрову Парвизу, что он из зажиточной семьи и что его отец умер в молодом возрасте, а мать — совсем недавно. Однако благодаря наследству отца он смог пойти в школу (академию), получить необходимую религиозную информацию и стать учителем, а затем научиться верховой езде, стрельбе, копьеметанию, музыке, астрономии и различным играм. После этого вступления он просит царя испытать его, и царь задает тринадцать вопросов о лучших яствах и фруктах и о том, что они ели, о песнях, цветах и благовониях, о женщинах и лошадях и т. д., и ко всем его ответам относятся с симпатией. Затем, чтобы проверить его дерзость, король просит его поймать живыми двух львов, напугавших королевские стада. Выполнив это задание, Ридак назначается на должность пограничника.

Из этого трактата можно понять пристрастия сасанидской аристократии и степень славы двора Хосрова Парвиза, а также сведения о состоянии образования в сасанидскую эпоху. Этот трактат важен с точки зрения включения названий продуктов и способов их приготовления, цветов, инструментов, игр и т. д.

Арабский перевод частей этого трактата сделан Абу Мансуром Талаби. Текст этого трактата опубликован в сборнике пехлевийских текстов. Этот трактат также был переведён на современный персидский язык.

Английский перевод был сделан как часть более крупной (не идентифицированной) работы Дарабом Дастуром Пешотаном Санджаной. Непереведённые оригиналы включены в сборник пехлевийских текстов Джамасб Асана.

Примечания

Ссылки 
 Корпус пехлевийских текстов Джамаспджи Дастур Миночерджи Джамасп-Асана. Они не переведены, но могут дать ключ к поиску переведённого текста.
 Краткое изложение Хосрова Хободана и Ридака с библиографией. На персидском, но Google переводит хорошо.

Среднеперсидская литература